Джон Тейлер (1742—1829) — американський політик, 5-й губернатор штату Нью-Йорк.
 Макс Тейлер (1899—1972) — американський вірусолог.
 Річард Тейлер (1945) — американський економіст, професор Школи бізнесу Бута в Чиказькому університеті, лауреат Нобелівської премії.

Інше 
 Тейлер — кратер на Місяці